Iko Iko, een traditioneel lied uit New Orleans
 IKO Industries, een Canadees bedrijf
 de IATA-code van Nikolski Air Station, een vliegveld in Alaska
 Instituut voor Kernfysisch Onderzoek
 Iko (kunstenaar), een Javaans kunstenaar
 Team IKO, een schaatsploeg
 International Kiteboarding Organization
 Iko Uwais, acteur